Влади́мир Аба́ев:
 Абаев, Владимир Давидович (1886—1964) — советский государственный деятель, первый председатель Революционного комитета Южной Осетии (1920).
 Абаев, Владимир Яковлевич (1938—2005) — советский и российский партийный, государственный деятель, первый секретарь Камчатского обкома КПСС в 1990—1991 гг.